Langensalza-Denkmal steht für

 Langensalza-Denkmal (Bad Bevensen)
 Langensalza-Denkmal (Bad Langensalza)
 Langensalza-Denkmal (Celle)
 Langensalza-Denkmal (Eldagsen)
 Langensalza-Denkmal (Göttingen)